Movistar Arena puede referirse a:

Movistar Arena, estadio cubierto en Bogotá (Colombia).
Movistar Arena, estación de bus en las inmediaciones del estadio anterior.
Movistar Arena, estadio cubierto en Buenos Aires (Argentina).
Movistar Arena, estadio cubierto en Santiago (Chile).